Abacus peut renvoyer à :
 abacus, un sceptre que portait le grand maître des templiers ;
 Abacus, un éditeur de jeux de société allemand.

Voir aussi 
 Affaire Abacus, un scandale financier dans le cadre de la crise des subprimes
 Abaque (lat. Abacus), instrument de calcul mécanique